Сылгы-Ытар () — село в Среднеколымском улусе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр и единственный населённый пункт Мятисского 1-го наслега.

География 
Село находится в северо-восточной части Якутии, в пределах Колымской низменности, на северном берегу озера Кубалах, к западу от озера Улах, на расстоянии примерно 62 километров (по прямой) к северо-востоку от города Среднеколымска, административного центра улуса. Абсолютная высота — 39 метров над уровнем моря.

Климат 
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет +12 °C; самого холодного (января) −38 °C. Летом может достигать до +30°; а зимой доходит до -50°. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет .

Часовой пояс

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III, село стало административным центром муниципального образования Мятисский 1-й наслег.

Население

Половой состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49 %, женщины — соответственно 51 %.

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 95 % из 648 человек.

Транспорт 
Транспортное сообщение осуществляется по автозимнику Среднеколымск — Сылгы-Ытар — Ойусардах, а также воздушным транспортом.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из пяти улиц и одного переулка, улица Березовского, улица Н.З. Чукрова, Путь Коммунизма, Мира, Победы..

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Среднеколымского улуса